Niemcy:
 Haardt – dzielnica Olpe
 Haardt – dzielnica Schweinfurtu

Osoby:
 Amrei Haardt – niemiecka aktorka
 Christian Haardt – niemiecki polityk
 Robert Haardt – austriacki geograf

Zobacz też:
 Haard
 Hard
 Hardt
 Hart
 Harth